Ираван:
 Ираван — герой древнеиндийского эпоса «Махабхарата».
 Эко Юли Ираван — индонезийский тяжелоатлет.

См. также 
 Иравани.
 Ереван.